Arabische Socialistische Unie (Egypte) - Een politieke partij in Egypte
 Arabische Socialistische Unie (Irak) - Een politieke partij in Irak
 Arabische Socialistische Unie (Libië) - Een politieke partij in Libië
 Arabische Socialistische Unie (Syrië) - Een politieke partij in Syrië
 Democratische Arabische Socialistische Unie - Een politieke partij in Syrië